Александр Васильевич Соколов (1824, Тверская губерния — 1881, Тверь) — русский церковный деятель, протоиерей, богослов и историк; ректор Тверской духовной семинарии.

Биография 
Родился  года в ныне не существующем селе Пухлема в Калязинском уезде Тверской губернии в семье дьяка. Учился в Тверской духовной семинарии и Московской духовной академии, откуда в 1850 году вышел со степенью магистра богословия. В дальнейшем стал преподавателем в Тверской духовной семинарии, а также в Тверской Мариинской женской гимназии. В 1861 году рукоположен во священника. С 1870 года занимал должность ключаря тверского кафедрального Спасо-Преображенского собора, двумя годами позже избран ректором Тверской духовной семинарии. В 1880 году оставил должность ректора, причём в своих воспоминаниях Н. П. Розанов упоминает о недобровольном характере ухода.

Также известен как богослов и историк: в 1864 году выпустил жизнеописание князя Михаила Тверского, переиздававшееся и позднее. Книга интересна в том числе своим художественным оформлением и стала важной вехой в истории тверского книгоиздания (первая литографированная книга, изданная в Твери).

Умер  года, похоронен на Иоанно-Предтеченском кладбище Твери.

Примечания 

Богословы Российской империи
Выпускники Тверской духовной семинарии
Выпускники Московской духовной академии
Ректоры Тверской духовной семинарии
Похороненные на Иоанно-Предтеченском кладбище